Бородатка японская, или Погония японская ()  вид рода  семейства .

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение высотой 10-20 см. Корневище тонкое, короткое, имеющее единственную почку возобновления. Стебель, чешуйчатый у основания, имеет одиночный лист ланцетной формы.

Цветок одиночный, диаметром до 2,5 см, розового цвета, с листовидным зелёным прицветником до 4 см длиной. Губа разделена на 3 лопасти, шпорца не имеет. Плод  сухая коробочка.

Обитает на сырых лугах и болотах.

Ареал 
В России вид обитает на Дальнем Востоке. За рубежом встречается в Китае, Японии, на полуострове Корея.

Охранный статус 
Редкий вид. Занесена в Красные книги России, Амурской, Еврейской автономной, Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского краев. Вымирает в связи с хозяйственным освоением территорий в местах своего произрастания, сбора цветущих растений на букеты.

В культуре 
В условиях Москвы и Тверской области (Андреапольский район) отмечена успешная однократная зимовка растений в открытом грунте. Посадка осуществлялась в моховую «подушку» на слое торфа.

Ссылки

Примечания 

Орхидные
Флора Восточной Азии